Scottish Premiership 2014/2015 var den andra säsongen av Scottish Premiership, skotska högsta divisionen i ligafotboll. Celtic vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgångar 1–22

Omgångar 23–33

Omgångar 34–38

övre halvan

nedre halvan

Kvalspel

Spelträd

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Motherwell kvalificerade sig för Scottish Premiership 2015/2016.

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

2014 i Storbritannien
2015 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015